Матилда I или Матилда од Булоња (, ; Булоњ на Мору,  — дворац Хедингем, 3. мај 1152) била је грофица Булоња од 1125. до 1151. године и енглеска краљица, односно супруга краља Стивена.

Биографија 
Родила се у Булоњу као кћер грофа Еустасија III и шкотске принцезе Мери. Била је у блиском сродству са имењакињом, царицом Матилдом, која ће касније бити главни супарник њеном мужу у енглеском грађанском рату. Године 1125. се удала за Етинеја, грофа Блоа, коме је родила сина по имену Балдуин који није преживело детињство. Исте је године од оца наследила грофовију којом је почео управљати њен муж. Етине и Матилда су након брака неко време живели у Енглеској на двору краља Хенрија I.

Недуго након краљеве смрти Етин је искористио близину лука у Булоњу како би се искрцао у Енглеску и исходио своје проглашење за краља. У то време је Матилда била трудна; преко Ламанша је прешла након што је родила свог сина и будућег насљедника Еустасија IV. Дана 22. марта 1136. је службено крунисана за енглеску краљицу.

Матилда се за време грађанског рата истакла као способан дипломата, али и војсковођа. На самом почетку сукоба је успешно довела војску из Фландрије, а на северу склопила савез са Давидом I од Шкотске. Након што јој је муж поражен и заробљен у бици код Линколна 1141. године, водила је успешну контраофанзиву и протјерала своју имењакињу из Лондона, а потом је поразила у бици код Винчестера 14. септембра. Тада је заробљен царичин полубрат Роберт од Глостера кога је успјешно заменила за мужа.

Уз Балдуина и Еустасија је имала још троје дјеце — сина Гиљема и кћер Мери, које су такође владали Булоњом, те кћер Матилду.

Умрла је од грознице 1152. Муж ју је надживио две године, а његова смрт је означила крај грађанског рата и победу царице Матилде. Њени потомци су, међутим, наследили Булоњ.

Породично стабло

Види још 
 Енглеске краљице
 Безакоње

Литература 

 Norgate, Kate (1894). „Matilda of Boulogne”. Dictionary of National Biography 38. стр. 53—53.
 Chibnall, Marjorie (2004). „Matilda (c. 1103–1152)”. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press.

Спољашње везе 

Рођени 1105.
Умрли 1152.
Енглеске краљице